De Gauliga Südwest-Mainhessen 1934/35 was het tweede voetbalkampioenschap van de Gauliga Südwest-Mainhessen. 

Phönix Ludwigshafen werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel, waar de club tweede werd in de groepsfase.

Eindstand

Promotie-eindronde

Externe link
 Euroleagues 

Gauliga Südwest-Mainhessen
Duits competitievoetbal 1934/35